Franciaország
Asnières, település Franciaországban, Eure megyében
Asnières-en-Poitou, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Asnières-sur-Vègre, település Franciaországban, Sarthe megyében
Asnières-sur-Saône, település Franciaországban, Ain megyében
Asnières-la-Giraud, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Asnières-sur-Nouère, település Franciaországban, Charente megyében
Asnières-sous-Bois, település Franciaországban, Yonne megyében
Asnières-lès-Dijon, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Asnières-en-Montagne, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Asnières-en-Bessin, település Franciaországban, Calvados megyében